Oregon är en delstat i USA.

Oregon kan också avse:

Platser
USA
 Oregon, Illinois
 Oregon, Missouri
 Oregon, Nova Scotia
 Oregon, Ohio
 Oregon (ort), Wisconsin
 Oregon, Wisconsin (byn i staden)
 Oregon City, Kalifornien
 Oregon City, Oregon
 Oregon County, Missouri
 Oregon Hill, en stadsdel i Richmond, Virginia
 Oregon Inlet, ett inlopp i delstaten North Carolina
 Oregon Township, Michigan
 Oregon Township, Pennsylvania

Historisk användning
 Oregon (toponym), etymologi för namnet "Oregon"
 Oregon Country
 Oregon Mission
 Oregonterritoriet
 Oregon Trail

Botanik
Douglasgran, en gran allmänt känd som "oregon" eller "oregon pine"
Oregon-grape, en växt i släktet Mahonia

Musik
 Oregon (musikgrupp), en amerikansk jazz- och världsmusikgrupp
 Oregon, ett musikstycke för konsertmusikband, av James Swearingen
 Oregon, en komposition av kompositören Jacob de Haan

Fartyg
, en brigg i amerikanska flottan
USS Oregon, en aldrig sjösatt monitor tidigare kallad  och Hercules
, ett slagskepp som var i tjänst 1896-1919
, en kanonbåt i konfedererade flottan
, ett antal olika fartyg med det namnet

Universitet
Oregon State University, ett statligt universitet i Corvallis, Oregon
University of Oregon, ett statligt universitet i Eugene, Oregon

Övrigt
 Oregon Ducks, idrottsprogrammet vid University of Oregon
 Oregon Scientific, en tillverkare av elektroniska produkter
 Oricon Charts, ofta felromaniserat som "Oregon Charts"
 Oregon Files, en grupp av romaner skrivna av författaren Clive Cussler

Se även